Fontanars dels Alforins kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fontanars dels Alforins (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Fontanars dels Alforins (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar